Меморијал Ван Даме 2016. одржан је 9. септембра 2015. на Стадиону краља Бодуена у Бриселу (Белгија). Ово је последњи од 14. атлетских митинга ИААФ Дијамантске лиге 2016.

Сатница 

.

Резултати такмичења

Мушкарци

Жене

Резултати по дисциплинама

Мушкарци

200 м 
Такмичење је одржано 9. 9. 2016. године у 21:23.

Ветар: +0,8 м/с

800 м 
Такмичење је одржано 9. 9. 2016. године у 21:45.

1.500 м 
Такмичење је одржано 9. 9. 2016. године у 21:12.

110 м препоне 
Такмичење је одржано 9. 9. 2016. године у 21:33.

Ветар +0,2 м/с

3.000 м препреке 
Такмичење је одржано 9. 9. 2016. године у 21:30.

Скок увис 
Такмичење је одржано 9. 9. 2016. године у 19:45.

Скок удаљ 
Такмичење је одржано 9. 9. 2016. године у 20:45.

Бацање диска 
Такмичење је одржано 9. 9. 2016. године у 18:50.

Жене

100 м 
Такмичење је одржано 9. 9. 2016. године у 20:13.

Ветар +0,6 м/с

400 м 
Такмичење је одржано 9. 9. 2016. године у 20:22.

5.000 м 
Такмичење је одржано 9. 9. 2016. године у 20:40.

400 м препоне 
Такмичење је одржано 9. 9. 2016. године у 20:04.

Скок мотком 
Такмичење је одржано 9. 9. 2016. године у 19:38.

Троскок 
Такмичење је одржано 9. 9. 2016. године у 19:08.

1 Повукла се са такмичења

Бацање кугле 
Такмичење је одржано 8. 9. 2016. године у 17:00.

Бацање копља 
Такмичење је одржано 9. 9. 2016. године у 17:30.

Остале дисциплине

Мушкарци

400 м 
Такмичење је одржано 9. 9. 2016 у 21:55.

Жене

100 м препоне 
Такмичење је одржано 9. 9. 2016 у 21:05.

Скок увис 
Такмичење је одржано 9. 9. 2016 у 20:15.

Рекорди

Референце

Спољашње везе 

 Сајт ИААФ Дијамантске лиге
 Резултати такмичења − сајт ИААФ
 Комплетни резултати такмичења у ДЛ у Бриселу

Меморијал Ван Дам
ИААФ Дијамантска лига 2016.